Der Mitropapokal 1961 war die 21. Auflage des Fußballwettbewerbs. FC Bologna gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen Slovan Nitra.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1961 auf www.rsssf.com

1961
Fußballsaison 1961